Natasha Romanoff – personaggio dell'Universo Marvel 
 Nicoletta Romanoff – attrice italiana
 Pepsy Romanoff – regista italiano
 Giulietta e Romanoff – film del 1961 diretto da Peter Ustinov

Pagine correlate 
 Romanov (disambigua)